Дюмануа́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Дюмануар, Гийом (1615—1697) — французский композитор и музыкант, скрипка короля, глава корпорации менестрелей.
  (1783—1864) — французский адмирал.
 Дюмануар, Пьер (Пьер ле Пеле, граф Дюмануар, 1770—1829) — французский адмирал, участник Египетской экспедиции Наполеона и Трафальгарского сражения.
 Дюмануар, Филипп Франсуа (1806—1865) — французский драматург и либреттист, автор водевилей.